Velvet Revolver — американская рок-супергруппа, в состав которой входят три бывших участника Guns N' Roses (Слэш, Дафф МакКаган и Мэтт Сорум), а также Дэйв Кушнер.

Состав

Текущий состав 
 Слэш () — соло и ритм-гитара (2002—наши дни)
 Дэйв Кушнер () — ритм-гитара (2002—наши дни)
 Дафф МакКаган () — бас-гитара, бэк-вокал (2002—наши дни)
 Мэтт Сорум () — ударные, перкуссия, бэк-вокал (2002—наши дни)

Бывшие участники 
 Скотт Уайланд () — вокал (2002—2008, 2012)

Дискография

Студийные альбомы 
 2004 — Contraband #1 (дважды платиновый в США и Канаде)
 2007 — Libertad #5

Синглы

EP 
 Melody and the Tyranny 6 июня, 2007 (ограниченным тиражом в 5000 копий в Европе)

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Velvet Revolver

Супергруппы
Лауреаты премии «Грэмми»
Хард-рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Исполнители RCA Records
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200